La Third Division 1922-1923 è stato il 3º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 2° con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Nelson (Third Division North) e Bristol City (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti

Selezione dei club 

 North
Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North.

 South
Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division South.

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1923-1924.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Ashington costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti della ex aequo Barrow.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1923-1924.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1922-1923
 Second Division 1922-1923
 FA Cup 1922-1923
 FA Charity Shield 1923

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1922
Calcio nel 1923
1922-1923